Hráč může být:

 hráč – člověk, který hraje hru (společenskou, sportovní)
 výkonný umělec – muzikant, jenž hraje na nějaký hudební nástroj
 hazardní hráč – člověk, jenž propadl hazardním nebo sázkovým hrám
 falešný hráč – člověk-hráč, který nějakou hru úmyslně falšuje v něčí prospěch (nejčastěji ve svůj)

kultura
 Hráč (román) – kniha Fjodora Michajloviče Dostojevského
 Hráč (film, 1972) – československo-sovětský film z roku 1972 natočený na námět knihy Fjodora Michajloviče Dostojevského
 Hráč (film, 1992) – americký film z roku 1992
 Hráč (album, Prúdy) – CD skupiny Prúdy
 Hráč (album, Turbo) – CD skupiny Turbo
 Nejlepší hráč – americký film z roku 1998

Externí odkazy